Hotteterre ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-Martin Hotteterre (1673–1763), französischer Komponist und Flötist
 Jean de Hotteterre († 1691), französischer Drechslermeister und Instrumentenbauer

Siehe auch 

 Chédeville (Musikerfamilie), genauer: Musikerfamilie Chédeville-Hotteterre
 Hotteterre (Musikerfamilie)